Bossanova ist die Bezeichnung für

 einen lateinamerikanischen Tanzstil, Bossa Nova
 der Titel eines Albums der Independent-Band Pixies